Domslut kan syfta på:

 Domslut (domstol) – det formella beslutet fattat av en domstol efter en rättegång
 Domslut (sport) – i kamsporter är det slut en domare eller ringdomare kommer till i en match

ru:Наборы и издания Magic: The Gathering#Одиссея /Odyssey (2001/2002)